RDR может означать:

Игры 

 Red Dead Revolver — компьютерная игра в жанре приключенческого вестерна от третьего лица с открытым миром, разработанная компанией Rockstar San Diego.
 Red Dead Redemption — приключенческий боевик-вестерн от третьего лица с открытым миром и элементами RPG. Разработана компанией Rockstar San Diego
 Red Dead Redemption 2  — компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром.

Организации 

 Объединение республиканцев (, RDR) — центристская либеральная политическая партия в Кот-д’Ивуаре.
 Совет по немецкому правописанию () — организация — регулятор немецкого языка, созданная в 2004 году.